Штеффі Граф була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.

Ліндсі Девенпорт виграла титул, перемігши у фіналі Іріну Спирлю з рахунком 6–2, 6–1 .

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші дев'ятеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

  Аранча Санчес Вікаріо (півфінал)
  Кончіта Мартінес (чвертьфінал)
  Анке Губер (3-тє коло)
  Ліндсі Девенпорт (переможниця)
  Іва Майолі (3-тє коло)
  Іріна Спирля (фінал)
 n/a
  Аманда Кетцер (2-ге коло)
  Мері Джо Фернандес (півфінал)
  Барбара Паулюс (2-ге коло)
  Кімберлі По (3-тє коло)
  Олена Лиховцева (3-тє коло)
  Наталі Тозья (чвертьфінал)
  Руксандра Драгомір (3-тє коло)
  Чанда Рубін (3-тє коло)
  Ліза Реймонд (2-ге коло)
  Ай Суґіяма (2-ге коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 State Farm Evert Cup 1997 Draw

Жінки, одиночний розряд
Одиночний розряд